Hellem est un prénom :
 Hellem Abreu (1987-), joueuse de volley-ball brésilienne

Hellem est un nom propre :
 Rolf Hellem (1923-2021), homme politique norvégien
 Einar Coldevin Hellem (1923-2011), artiste norvégien

Hellem est une marque de cafetière à dépression.